Albert I d'Alemanya (1255 - 1308), duc d'Àustria i Estíria, i rei de Germània (1298 -1308)
 Albert I de Bèlgica (Brussel·les, 1874 - Marche-les-Dames, 1934), rei dels belgues (1909 a 1934) 
 Albert I de Brandenburg dit «l'os» i «l'Hermós» (1106 - Ballenstadt, 1170) 
 Albert I de Meissen dit «el superb» (1158 - 1195), Marcgravi de Meißen (1190 a 1195)
 Albert I de Prato (~1048 - ~1077), comte de Prato 
 Albert I (duc de Saxònia) 
 Albert I de Saxònia (Dresden, 1828 - Castell de Sibyllenort, 1902), Rei de Saxònia (1873 -1902)
 Albert I della Scala fill de Jacopino della Scala capità del poble i senyor de Verona el 1277 
 Albert I de Wittelsbach (Munic, 1336 - La Haia, 1404), comte d'Holanda, Zelanda, i Hainaut, a Holanda, i duc d'una part de Baviera 
 Carles Albert I de Baviera (Brussel·les, 1697 - Munic, 1745), Elector de Baviera (1726 -1745) i emperador del Sacre Imperi Romanogermànic (1740 -1745) 
 Carles Albert I de Sardenya (París, 1798 - Porto, Portugal, 1849), rei de Sardenya (1831 - 1849)
 Ferran Albert I de Brunsvic-Lüneburg (Brunsvic, 1636 - Bevern, 1687) 
 Joan Albert I de Mecklenburg-Schwerin (Güstrow, 1525 - Schwerin, 1576), duc de Mecklenburg-Schwerin (1557 -1576)
 Jordi Albert I d'Erbach (Erbach, 1597 - 1647)
 Albert I de Mónaco, príncep de Mónaco de 1889 a 1922